Schopow ist der Familienname folgender Personen:
 Atanas Schopow (* 1951), bulgarischer Gewichtheber
 Christo Schopow (* 1964), bulgarischer Filmschauspieler
 Janko Schopow (* 1954), bulgarischer Ringer
 Naum Schopow (1930–2012), bulgarischer Schauspieler

Siehe auch:
 Aco Šopov (1923–1982), mazedonischer Dichter und Übersetzer